Шипы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Шипы — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Шипы — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Шипы — село в Обоянском районе Курской области.
 Шипы — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.